Kopanica (API lire ko̞pänit͡sä) peut désigner :

Toponymie 
En Croatie :
 Velika Kopanica, un village.

En Macédoine :
 Kopanitsa, un village.

En Pologne :
 Kopanica, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Kopanica, un village de la gmina de Nowinka, dans le powiat d'Augustów ;
 Kopanica, un village de la gmina de Płaska, dans le powiat d'Augustów ;
 Kopanica, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

En Roumanie :
 Copănița, île du Danube, à la confluence avec le Jiu.

Danse 
 La Kopanitsa|копаница/kopanica/copăniță, une chorée des Balkans (horo bulgare et macédonienne, hora roumaine et aroumaine) battue en rythme 2-2-3-2-2 et analogue à la carole occidentale.

Note 

Homonymie